Epícrates d'Atenes, polític grec atenenc
 Epícrates d'Ambràcia, poeta còmic grec